Чигир — водопіднімний пристрій.

Прізвище 

 Чигир () — прізвище з списку дворянських родів Могильовської губернії.

 Чигир Михайло Андрійович ( 1947) — український компартійний діяч.
 Чигір Михайло Миколайович ( 1948) — білоруський політик, прем'єр-міністр Республіки Білорусь з 1994 по 1996 рр.
 Чигир Олександр Альбертович ( 1968) — радянський і російський, а пізніше німецький ватерполіст, воротар, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Топонім 

 Чигир — село в Кемеровській області.
 Чигир — річка в Кемеровській області, притока Іні.
 Чигир — озеро в Новосибірській області.

 Чигир — один з варіантів назви зниклого села Чиґір в Криму.

Див. також 
 Чигір